Huslandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huslandet, Malax, Österbotten, 
 Huslandet, en del av Storgrundet, Malax, Österbotten, 
 Huslandet (vid Brunskär, Korpo), 
 Huslandet (vid Utö, Korpo), Egentliga Finland, 
 Huslandet, Kimitoön, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar